Лутко́вский — русская фамилия.

Известные носители:
 Лутковский, Георгий Алексеевич — командир Нейшлотского пехотного полка (1818—1829), Георгиевский кавалер (26 ноября 1823).
 Лутковский, Евгений Михайлович (1922—2001) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, преподаватель.
 Лутковский, Иван Сергеевич (1805—1888) — генерал-адъютант, генерал от артиллерии, член Военного совета, отец В. И. Икскуль фон Гильденбанд.
 Лутковский, Иосиф Васильевич (1814—1891) — действительный тайный советник, Санкт-Петербургский губернатор.
 Лутковский, Пётр Степанович (1802—1882) — адмирал (1867), Георгиевский кавалер (4 декабря 1843).
 Лутковский, Феопемпт Степанович (1803—1852) — контр-адмирал, Георгиевский кавалер (25 декабря 1833).

 Лутковская, Алёна Владиславовна (род. 1996) — российская спортсменка, прыгунья с шестом.
 Лутковская, Варвара Ивановна (в первом браке Глинка-Маврина, более известна под фамилией Икскуль фон Гильденбанд; 1850—1928) — русская общественная деятельница, благотворительница, писательница и переводчик.